Zwiehoff ist der Familienname folgender Personen:

 Ben Zwiehoff (* 1994), deutscher Radrennfahrer, Cross-Country-Mountainbiker
 Gabriele Zwiehoff (* 1956), deutsche Juristin und Hochschullehrerin